Села:
 Тетянівка — Донецька область, Слов'янський район
 Тетянівка — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Тетянівка — Харківська область, Шевченківський район